Э́йдриан () — английское имя, вариант имени Адриан. Часто передаётся на русский язык как Эдриан.

Топонимы 
 Эйдриан (город, Миннесота) 
 Эйдриан (тауншип, Миннесота)

Примечания